Вассалли, Джулиано (1915—2009) — итальянский юрист и политик.
 Вассалли, Себастьяно (1941—2015) — итальянский писатель.